Die Saison 2013/14 der Bremen-Liga war die 67. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 20. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Für die Spielzeit 2013/14 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Bremen-Liga 2012/13:
 SG Aumund-Vegesack
 Blumenthaler SV
 Bremer SV
 SV Türkspor Bremen-Nord
 FC Union 60 Bremen
 Vatan Sport Bremen
 Werder Bremen III
 OSC Bremerhaven
 FC Sparta Bremerhaven
 Brinkumer SV
 1. FC Burg
 Habenhauser FV
 TuS Schwachhausen
 OT Bremen
 die beiden Aufsteiger aus der Landesliga Bremen 2012/13:
 VfL 07 Bremen
 SV Grohn

Der Torschützenkönig wurde erneut Iman Bi-Ria vom Bremer SV mit 48 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2013
Bremenliga 2013 14